Khayman est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Il apparaît pour la première fois dans La Reine des damnés (1988), troisième tome des Chroniques des vampires.

Troisième vampire de la création, il est le deuxième créé par Akasha après Enkil. Il a notamment créé Mekare, sœur de Maharet, ainsi que maints autres regroupés sous le terme de Premier Sang. Une bonne partie de la population des vampires à l'époque de La Reine des damnés est de la « descendance » de Khayman.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Il y a environ  ans, Khayman est le serviteur principal du roi égyptien Enkil et de la reine Akasha. Il a les yeux noirs et les cheveux noirs. Sommé par son roi de violer les sorcières indigènes jumelles Maharet et Mekare, il est tourmenté par un esprit, Amel, qui s'incarnera par la suite en Akasha, faisant d'elle la toute première vampire. Akasha transforme ensuite en vampire Enkil puis Khayman.

Vie de vampire 
Khayman transforme Mekare en vampire. Cette dernière transforme par la suite Maharet. Enceinte de Khayman, elle donnera naissance à une fille nommée Miriam du même prénom que sa mère ; sa descendance comprendra Jessica Reeves à l'époque de La Reine des damnés.

Après avoir fait les jumelles, Khayman fait maints autres vampires dans l'espoir d'un soulèvement contre le roi et la reine, qui tentent d’apparaître et d'être vénérés comme des dieux.

Khayman est l'un des treize vampires qui font face à Akasha dans La Reine des damnés. Après la mort d'Akasha, Khayman devient le plus vieux vampire qui existe.

D'ascendance égyptienne, Khayman était bel homme mais est désormais un vampire pâle. Son teint est probablement dû à ses jeûnes réguliers correspondants à ses périodes de sommeil. Il a les yeux et cheveux noirs. Le visage de Khayman est d'un blanc effrayant avec un sourire inquiétant. Il est presque semblable à un masque dû, entre autres, à son âge très avancé.

Il est mentionné brièvement à la fin du livre Cantique sanglant, lorsqu'il amène les vampires Tarquin Blackwood et Mona Mayfair au sanctuaire de Maharet et Mekare.

Khayman a des trous de mémoire, surtout après ses longues périodes de sommeil, qui lui rendent difficile de se rappeler son passé. Il ne se rappelle pas même son nom, mais quand on lui demande, il peut le donner, ne se rappelant pas comment il l'a eu. Il est connu du Talamasca comme étant « Benjamin le Démon ». Il a l'habitude de jouer avec les agents de terrain du Talamasca qui cherchent de ses traces. Parfois, il vole les pièces à conviction pour les annoter et les redonner.
Même s'il est très puissant, Khayman n'aime pas la brutalité. Il est en réalité gentil, optimiste et amical malgré son apparence.

Khayman est tué par Rhoshamandes en 2013.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Khayman a été interprété par : 
 Bruce Spence dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction égyptien
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Violeur de fiction
Personnage de film fantastique
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1988